Мэри () — река в регионе Саншайн-Кост, штат Квинсленд, Австралия.

География 
Мэри берёт своё начало неподалёку от посёлка Бурубин. Общее направление течения — с юга на север, хотя по пути она совершает огромное количество замысловатых изгибов. Протекает через населённые пункты (от истока к устью): , Гимпи, , Мэриборо и впадает в , расположенный на границе Кораллового и Тасманова морей, напротив острова Фрейзер. В Мэри впадает 19 притоков.

История 
Аборигены называли эту реку Мукубула. 10 мая 1842 года европейскими исследователями  и  ей было дано новое имя Уайд-Бэй, но уже 8 сентября 1847 года название реки было изменено на нынешнее: , тогда губернатор Нового Южного Уэльса, переименовал её в честь своей жены леди Мэри Леннокс (1790—1847). В 1867 году в реке у Гимпи было обнаружено золото, что привело к локальной золотой лихорадке.

В 2006 году правительство штата объявило о начале строительства на реке плотины  к югу от Гимпи. В 2009 году проект был отменён министром окружающей среды Питером Гарреттом в связи с протестами местных жителей и потенциальным нарушением экологической ситуации в регионе.

Периодически на реке случаются наводнения, одно из крупнейших произошло в 2010—2011 годах, когда уровень воды в Мэриборо поднялся на 8,2 метра выше нормы, а в Гимпи на 19,3 метра.

Фауна 
В реке живут редкие черепахи Elusor macrurus. Из других редких животных можно отметить таких рыб как рогозуб и , в нижнем течении встречаются гребнистые крокодилы длиной до 3,5 метров.

См. также 
 Водохранилище 
 Мост 
 Список рек Австралии

Примечания

Ссылки 
 
 

Реки, впадающие в Коралловое море
Реки Квинсленда
Саншайн-Кост (Квинсленд)